Di seguito una lista di asteroidi dal numero 286001 al 287000 con data di scoperta e scopritore.

286001-286100 

|-
| 286001 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286002 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286003 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286004 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286005 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286006 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286007 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286008 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286009 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286010 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286011 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286012 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286013 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286014 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286015 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286016 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286017 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286018 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286019 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286020 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286021 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286022 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286023 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286024 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286025 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286026 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286027 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286028 - ||  || 17 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286029 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286030 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286031 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286032 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286033 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286034 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286035 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286036 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286037 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286038 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286039 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286040 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286041 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286042 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286043 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286044 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286045 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286046 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286047 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286048 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286049 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286050 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286051 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286052 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286053 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286054 - ||  || 19 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286055 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286056 - ||  || 28 settembre 2001 || Hug, G.
|-
| 286057 - ||  || 22 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286058 - ||  || 27 settembre 2001 || NEAT
|-
| 286059 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286060 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286061 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286062 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286063 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286064 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286065 - ||  || 22 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286066 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286067 - ||  || 16 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286068 - ||  || 25 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286069 - ||  || 21 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286070 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286071 - ||  || 20 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286072 - ||  || 23 settembre 2001 || LONEOS
|-
| 286073 - ||  || 18 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286074 - ||  || 20 settembre 2001 || LINEAR
|-
| 286075 - ||  || 26 settembre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286076 - ||  || 24 settembre 2001 || NEAT
|-
| 286077 - ||  || 16 marzo 2007 || Spacewatch
|-
| 286078 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 286079 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286080 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286081 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286082 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286083 - ||  || 14 ottobre 2001 || Pravec, P., Kušnirák, P.
|-
| 286084 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286085 - ||  || 14 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286086 - ||  || 9 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286087 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286088 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286089 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286090 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286091 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286092 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286093 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286094 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286095 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286096 - ||  || 14 ottobre 2001 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 286097 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286098 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286099 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286100 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|}

286101-286200 

|-
| 286101 - ||  || 13 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286102 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286103 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286104 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286105 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286106 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286107 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286108 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286109 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286110 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286111 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286112 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286113 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286114 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286115 - ||  || 12 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286116 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286117 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286118 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286119 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286120 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286121 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286122 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286123 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286124 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286125 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286126 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286127 - ||  || 13 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286128 - ||  || 15 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286129 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286130 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286131 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286132 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286133 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286134 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286135 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286136 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286137 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286138 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286139 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286140 - ||  || 15 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286141 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286142 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286143 - ||  || 11 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286144 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286145 - ||  || 19 settembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286146 - ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286147 - ||  || 13 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286148 - ||  || 14 ottobre 2001 || Ondrejov
|-
| 286149 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286150 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286151 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286152 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286153 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286154 - ||  || 14 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286155 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286156 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286157 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286158 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286159 - ||  || 14 ottobre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286160 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286161 - ||  || 10 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286162 Tatarka ||  || 8 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286163 Begeni ||  || 11 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286164 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286165 - ||  || 18 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286166 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286167 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286168 - ||  || 23 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286169 - ||  || 25 ottobre 2001 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286170 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286171 - ||  || 18 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286172 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286173 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286174 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286175 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286176 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286177 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286178 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286179 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286180 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286181 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286182 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286183 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286184 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286185 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286186 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286187 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286188 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286189 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286190 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286191 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286192 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286193 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286194 - ||  || 18 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286195 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286196 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286197 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286198 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286199 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286200 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|}

286201-286300 

|-
| 286201 - ||  || 17 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286202 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286203 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286204 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286205 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286206 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286207 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286208 - ||  || 23 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286209 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286210 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286211 - ||  || 16 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286212 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286213 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286214 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286215 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286216 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286217 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286218 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286219 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286220 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286221 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286222 - ||  || 22 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286223 - ||  || 22 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286224 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286225 - ||  || 20 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286226 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286227 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286228 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286229 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286230 - ||  || 23 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286231 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286232 - ||  || 19 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286233 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286234 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286235 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286236 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286237 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286238 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286239 - ||  || 18 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286240 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286241 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286242 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286243 - ||  || 19 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286244 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286245 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286246 - ||  || 21 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286247 - ||  || 21 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286248 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286249 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286250 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286251 - ||  || 16 ottobre 2001 || Spacewatch
|-
| 286252 - ||  || 24 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286253 - ||  || 17 ottobre 2001 || LINEAR
|-
| 286254 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286255 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286256 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286257 - ||  || 16 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286258 - ||  || 17 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 286259 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286260 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286261 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286262 - ||  || 12 novembre 2001 || Ball, L.
|-
| 286263 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286264 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286265 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286266 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286267 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286268 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286269 - ||  || 10 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286270 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286271 - ||  || 11 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286272 - ||  || 12 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286273 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286274 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286275 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286276 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286277 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286278 - ||  || 11 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286279 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286280 - ||  || 12 novembre 2001 || LONEOS
|-
| 286281 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286282 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286283 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286284 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286285 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286286 - ||  || 12 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286287 - ||  || 9 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286288 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286289 - ||  || 14 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286290 - ||  || 15 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286291 - ||  || 11 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286292 - ||  || 12 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286293 - ||  || 12 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286294 - ||  || 12 novembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286295 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286296 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286297 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286298 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286299 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286300 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|}

286301-286400 

|-
| 286301 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286302 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286303 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286304 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286305 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286306 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286307 - ||  || 18 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286308 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286309 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286310 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286311 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286312 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286313 - ||  || 19 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286314 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286315 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286316 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286317 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286318 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286319 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286320 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286321 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286322 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286323 - ||  || 21 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286324 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286325 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286326 - ||  || 20 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 286327 - ||  || 17 novembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286328 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286329 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286330 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286331 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286332 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286333 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286334 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286335 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286336 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286337 - ||  || 7 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286338 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286339 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286340 - ||  || 9 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286341 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286342 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286343 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286344 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286345 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286346 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286347 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286348 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286349 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286350 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286351 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286352 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286353 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286354 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286355 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286356 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286357 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286358 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286359 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286360 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286361 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286362 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286363 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286364 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286365 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286366 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286367 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286368 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286369 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286370 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286371 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286372 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286373 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286374 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286375 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286376 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286377 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286378 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286379 - ||  || 15 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286380 - ||  || 14 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286381 - ||  || 8 dicembre 2001 || LONEOS
|-
| 286382 - ||  || 10 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286383 - ||  || 11 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286384 - ||  || 14 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286385 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286386 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286387 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286388 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286389 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286390 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286391 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286392 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286393 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286394 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286395 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286396 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286397 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286398 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286399 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286400 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|}

286401-286500 

|-
| 286401 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286402 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286403 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286404 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286405 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286406 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286407 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286408 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286409 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286410 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286411 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286412 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286413 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286414 - ||  || 17 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286415 - ||  || 21 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286416 - ||  || 18 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286417 - ||  || 17 dicembre 2001 || Spacewatch
|-
| 286418 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286419 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286420 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286421 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286422 - ||  || 19 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286423 - ||  || 19 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286424 - ||  || 20 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286425 - ||  || 18 dicembre 2001 || LINEAR
|-
| 286426 - ||  || 18 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286427 - ||  || 20 dicembre 2001 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286428 - ||  || 18 dicembre 2001 || NEAT
|-
| 286429 - ||  || 5 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 286430 - ||  || 4 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286431 - ||  || 10 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 286432 - ||  || 11 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 286433 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286434 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286435 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286436 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286437 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286438 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286439 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286440 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286441 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286442 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286443 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286444 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286445 - ||  || 11 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286446 - ||  || 9 gennaio 2002 || CINEOS
|-
| 286447 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286448 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286449 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286450 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286451 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286452 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286453 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286454 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286455 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286456 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286457 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286458 - ||  || 8 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286459 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286460 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286461 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286462 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286463 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286464 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286465 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286466 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286467 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286468 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286469 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286470 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286471 - ||  || 13 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286472 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286473 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286474 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286475 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286476 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286477 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286478 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286479 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286480 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286481 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286482 - ||  || 14 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286483 - ||  || 5 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286484 - ||  || 8 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286485 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286486 - ||  || 12 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 286487 - ||  || 13 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286488 - ||  || 9 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286489 - ||  || 10 gennaio 2002 || NEAT
|-
| 286490 - ||  || 13 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286491 - ||  || 13 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286492 - ||  || 8 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286493 - ||  || 9 gennaio 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286494 - ||  || 14 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 286495 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286496 - ||  || 21 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286497 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286498 - ||  || 23 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286499 - ||  || 18 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286500 - ||  || 19 gennaio 2002 || LONEOS
|}

286501-286600 

|-
| 286501 - ||  || 19 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286502 - ||  || 22 gennaio 2002 || LINEAR
|-
| 286503 - ||  || 22 gennaio 2002 || Spacewatch
|-
| 286504 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286505 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286506 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286507 - ||  || 9 febbraio 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286508 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286509 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286510 - ||  || 7 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286511 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286512 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286513 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286514 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286515 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286516 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286517 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286518 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286519 - ||  || 8 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286520 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286521 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286522 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286523 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286524 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286525 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286526 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286527 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286528 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286529 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286530 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286531 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286532 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286533 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286534 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286535 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286536 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286537 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286538 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286539 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286540 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286541 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286542 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286543 - ||  || 9 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286544 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286545 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286546 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286547 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286548 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286549 - ||  || 7 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286550 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286551 - ||  || 8 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286552 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286553 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286554 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286555 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286556 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286557 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286558 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286559 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286560 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286561 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286562 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286563 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286564 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286565 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286566 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286567 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286568 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286569 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286570 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286571 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286572 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286573 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286574 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286575 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286576 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286577 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286578 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286579 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286580 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286581 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286582 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286583 - ||  || 6 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286584 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286585 - ||  || 3 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286586 - ||  || 4 febbraio 2002 || LONEOS
|-
| 286587 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286588 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286589 - ||  || 6 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286590 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286591 - ||  || 6 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286592 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286593 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 286594 - ||  || 9 febbraio 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 286595 - ||  || 8 febbraio 2002 || Buie, M. W.
|-
| 286596 - ||  || 11 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286597 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286598 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286599 - ||  || 13 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286600 - ||  || 13 febbraio 2002 || Spacewatch
|}

286601-286700 

|-
| 286601 - ||  || 8 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286602 - ||  || 10 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286603 - ||  || 5 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286604 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286605 - ||  || 14 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286606 - || 2002 DV || 16 febbraio 2002 || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
| 286607 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286608 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286609 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286610 - ||  || 20 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286611 - ||  || 19 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286612 - ||  || 20 febbraio 2002 || LINEAR
|-
| 286613 - ||  || 21 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286614 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286615 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286616 - ||  || 19 febbraio 2002 || Spacewatch
|-
| 286617 - ||  || 16 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 286618 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286619 - ||  || 5 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286620 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286621 - ||  || 8 marzo 2002 || Nomen, J.
|-
| 286622 - ||  || 10 marzo 2002 || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 286623 - ||  || 15 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286624 - ||  || 4 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286625 - ||  || 5 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286626 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286627 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286628 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286629 - ||  || 10 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286630 - ||  || 5 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286631 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286632 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286633 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286634 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286635 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286636 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286637 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286638 - ||  || 11 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286639 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286640 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286641 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286642 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286643 - ||  || 12 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286644 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286645 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286646 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286647 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286648 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286649 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286650 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286651 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286652 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286653 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286654 - ||  || 9 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286655 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286656 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286657 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286658 - ||  || 14 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286659 - ||  || 4 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 286660 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286661 - ||  || 6 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286662 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286663 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 286664 - ||  || 9 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286665 - ||  || 9 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 286666 - ||  || 10 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286667 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286668 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286669 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286670 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286671 - ||  || 11 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286672 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286673 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286674 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286675 - ||  || 12 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286676 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286677 - ||  || 13 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286678 - ||  || 14 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286679 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286680 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286681 - ||  || 15 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286682 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286683 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286684 - ||  || 5 marzo 2002 || Sloan Digital Sky Survey
|-
| 286685 - ||  || 13 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286686 - ||  || 19 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286687 - ||  || 20 marzo 2002 || Yeung, W. K. Y.
|-
| 286688 - ||  || 22 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286689 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286690 - ||  || 16 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286691 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286692 - ||  || 18 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 286693 Kodaitis ||  || 16 marzo 2002 || Cernis, K., Zdanavicius, J.
|-
| 286694 - ||  || 16 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286695 - ||  || 18 marzo 2002 || Buie, M. W.
|-
| 286696 - ||  || 19 marzo 2002 || LONEOS
|-
| 286697 - ||  || 20 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286698 - ||  || 23 marzo 2002 || LINEAR
|-
| 286699 - ||  || 19 marzo 2002 || NEAT
|-
| 286700 - || 2002 GH || 2 aprile 2002 || NEAT
|}

286701-286800 

|-
| 286701 - ||  || 15 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286702 - ||  || 6 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 286703 - ||  || 7 aprile 2002 || Buie, M. W.
|-
| 286704 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286705 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286706 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286707 - ||  || 5 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 286708 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286709 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286710 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286711 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286712 - ||  || 9 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 286713 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286714 - ||  || 10 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286715 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286716 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286717 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286718 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286719 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286720 - ||  || 9 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286721 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286722 - ||  || 11 aprile 2002 || LONEOS
|-
| 286723 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286724 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286725 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286726 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286727 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286728 - ||  || 11 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286729 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286730 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286731 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286732 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286733 - ||  || 12 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 286734 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286735 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286736 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286737 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286738 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286739 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286740 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286741 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286742 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286743 - ||  || 13 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 286744 - ||  || 12 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286745 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286746 - ||  || 14 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286747 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286748 - ||  || 14 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286749 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286750 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286751 - ||  || 10 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286752 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286753 - ||  || 4 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286754 - ||  || 5 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286755 - ||  || 11 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286756 - ||  || 12 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286757 - ||  || 13 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286758 - ||  || 8 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286759 - ||  || 2 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286760 - ||  || 9 aprile 2002 || NEAT
|-
| 286761 - ||  || 5 febbraio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 286762 - ||  || 16 aprile 2002 || Ball, L.
|-
| 286763 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286764 - ||  || 22 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286765 - ||  || 17 aprile 2002 || LINEAR
|-
| 286766 - ||  || 19 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 286767 - ||  || 4 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 286768 - ||  || 4 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 286769 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286770 - ||  || 7 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286771 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286772 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286773 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286774 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286775 - ||  || 11 maggio 2002 || Spacewatch
|-
| 286776 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286777 - ||  || 6 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286778 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286779 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286780 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286781 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286782 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286783 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286784 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286785 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286786 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286787 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286788 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286789 - ||  || 11 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286790 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286791 - ||  || 8 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 286792 - ||  || 14 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286793 - ||  || 15 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286794 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286795 - ||  || 7 maggio 2002 || LONEOS
|-
| 286796 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286797 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286798 - ||  || 8 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286799 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286800 - ||  || 9 maggio 2002 || LINEAR
|}

286801-286900 

|-
| 286801 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286802 - ||  || 9 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286803 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286804 - ||  || 6 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286805 - ||  || 12 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286806 - ||  || 10 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286807 - ||  || 4 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286808 - ||  || 17 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286809 - ||  || 18 maggio 2002 || NEAT
|-
| 286810 - ||  || 21 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286811 - ||  || 22 maggio 2002 || LINEAR
|-
| 286812 - ||  || 6 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286813 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286814 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286815 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286816 - ||  || 10 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286817 - ||  || 9 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286818 - ||  || 7 giugno 2002 || Spacewatch
|-
| 286819 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286820 - ||  || 7 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286821 - ||  || 12 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286822 - ||  || 1 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286823 - ||  || 14 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286824 - ||  || 8 giugno 2002 || LINEAR
|-
| 286825 - ||  || 24 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286826 - ||  || 16 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286827 - ||  || 20 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286828 - ||  || 23 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286829 - ||  || 27 giugno 2002 || NEAT
|-
| 286830 - || 2002 NA || 1 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286831 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286832 - ||  || 4 luglio 2002 || Spacewatch
|-
| 286833 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286834 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286835 - ||  || 9 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286836 - ||  || 11 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286837 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286838 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286839 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286840 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286841 Annemieke ||  || 3 luglio 2002 || Meyer, M.
|-
| 286842 Joris ||  || 3 luglio 2002 || Meyer, M.
|-
| 286843 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286844 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286845 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286846 - ||  || 5 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286847 - ||  || 5 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286848 - ||  || 2 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286849 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286850 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286851 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286852 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286853 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286854 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286855 - ||  || 4 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286856 - ||  || 14 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286857 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286858 - ||  || 3 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286859 - ||  || 15 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286860 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286861 - ||  || 8 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286862 - ||  || 12 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286863 - ||  || 6 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 286864 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286865 - ||  || 20 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286866 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286867 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286868 - ||  || 17 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286869 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286870 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286871 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286872 - ||  || 18 luglio 2002 || LINEAR
|-
| 286873 - ||  || 27 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286874 - ||  || 17 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286875 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286876 - ||  || 23 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286877 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286878 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286879 - ||  || 19 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286880 - ||  || 22 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286881 - ||  || 26 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286882 - ||  || 18 luglio 2002 || NEAT
|-
| 286883 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 286884 - || 2002 PE || 1 agosto 2002 || Needville
|-
| 286885 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286886 - ||  || 5 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286887 - ||  || 5 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 286888 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286889 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286890 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286891 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286892 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286893 - ||  || 6 agosto 2002 || CINEOS
|-
| 286894 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286895 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286896 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286897 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286898 - ||  || 10 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286899 - ||  || 9 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286900 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|}

286901-287000 

|-
| 286901 - ||  || 3 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286902 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286903 - ||  || 6 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286904 - ||  || 13 agosto 2002 || Needville
|-
| 286905 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286906 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286907 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286908 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286909 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286910 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286911 - ||  || 13 agosto 2002 || Juels, C. W., Holvorcem, P. R.
|-
| 286912 - ||  || 14 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286913 - ||  || 13 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 286914 - ||  || 11 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286915 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286916 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286917 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286918 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286919 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286920 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286921 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286922 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286923 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286924 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286925 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286926 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286927 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286928 - ||  || 12 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286929 - ||  || 15 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 286930 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 286931 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 286932 - ||  || 14 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 286933 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286934 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286935 - ||  || 13 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 286936 - ||  || 14 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286937 - ||  || 12 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286938 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286939 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286940 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286941 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286942 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286943 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286944 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286945 - ||  || 8 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286946 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286947 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286948 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286949 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286950 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286951 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286952 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286953 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286954 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286955 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286956 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286957 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286958 - ||  || 13 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 286959 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286960 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286961 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286962 - ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286963 - ||  || 4 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286964 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286965 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286966 - ||  || 18 agosto 2006 || Spacewatch
|-
| 286967 - ||  || 8 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 286968 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286969 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286970 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286971 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286972 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286973 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286974 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286975 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286976 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286977 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286978 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286979 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286980 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286981 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286982 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 286983 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 286984 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286985 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286986 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286987 - ||  || 18 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286988 - ||  || 29 agosto 2002 || Matson, R.
|-
| 286989 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286990 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286991 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286992 - ||  || 28 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 286993 - ||  || 17 agosto 2002 || Lowe, A.
|-
| 286994 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286995 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286996 - ||  || 29 agosto 2002 || Hönig, S. F.
|-
| 286997 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286998 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 286999 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 287000 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|}

Collegamenti esterni 
 

0286001